GDC est un sigle qui peut signifier :
 Game Developers Conference, un salon qui rassemble les professionnels de l'industrie vidéo-ludique ;
 GensDeConfiance, un site de petites annonces ;
 gestion de contenu ;
 Gestion des changements, un processus ITIL ;
 GNU D Compiler, une interface pour le langage D pour GCC ;
 Grand Delta Conseils, une chambre professionnelle des conseils en entreprise de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

 G-DC est le code international désignant l'herbier de De Candolle à Genève.